Landesregierung Wallnöfer steht für folgende Landesregierungen von Tirol:

 Landesregierung Wallnöfer I, 1963 bis 1965
 Landesregierung Wallnöfer II, 1965 bis 1970
 Landesregierung Wallnöfer III, 1970 bis 1975
 Landesregierung Wallnöfer IV, 1975 bis 1979
 Landesregierung Wallnöfer V, 1979 bis 1984
 Landesregierung Wallnöfer VI, 1984 bis 1987